Reubi ist der Familienname von:

François Reubi (1917–1997), Schweizer Internist
Serge Reubi (* 1974), Schweizer Ethnologe